Ulgarth est un pays fictif de Féérune appartenant au monde de campagne des Royaumes oubliés, pour le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Le pays d'Ulgarth partage une frontière bien défendue avec les pays de Durpar et Var la Dorée. Il occupe la côte orientale de l'Eau Dorée, la baie qui lui donne prospérité. Ulgarth est une nation paisible, mais toutefois bien préparée à se défendre contre les raids de Dambrath ou de tribus nomades, ou encore les marchands Durpariens.

Ulgarth est un pays humain, mais qui aime les autres races pacifiques. On n'en trouve pourtant très peu, à part des marchands halflings et quelques communautés gnomes.
Des nains remontent parfois des profondeurs pour travailler sur les Montagnes Galuil mais restent discrets.
Les orcs sont considérés comme des ennemis nationaux et pourchassés dès que possible.

Géographie
Ulgarth est situé du côté de la Grande Mer, avec Durpar immédiatement à l'ouest, et des plaines sans fin peuplées de barbares à l'est.

Le nord d'Ulgarth est très chaud mais la proximité de la mer rend l'endroit vivable. Pendant le jour, les températures varient entre 26 et . La nuit, elles chutent à  ou moins pendant l'hiver ou la saison des pluies. Il y a toujours au moins une averse par jour, ce qui rend la terre très fertile.
Ulgarth est le seul pays des Royaumes oubliés où est produit le mingari, racheté ensuite par les Durpariens et exportés à travers les contrées du Mitan.

Histoire
Ulgarth fut colonisé par le Grand Empire d'Imaskar, à son apogée. Quand l'empire fut détruit, la région vécut sous le joug des barbares. Des chefs de guerre s'allièrent et combattirent les barbares du Durpar et de Var. En , elles furent balayées par les forces de la Mulhorande.

En , un groupe de bandits fuyant la justice des prêtres-rois Mulhorandi, vinrent en
Ulgarth. Ils trouvèrent une terre fertile et déserte. Ils s'y installèrent et devinrent des cultivateurs, tandis que les voisins Durpariens et Variens connaissaient la paix. Durpar fit prospérer le commerce, alors qu'Ulgarth se concentrait sur l'agriculture, développant un système très structuré de seigneurs et de paysans.

En , les escarmouches entre le Durpar et Ulgarth s'achevèrent, et les deux pays s'équilibrèrent militairement. Pourtant, les siècles de conflit n'aidèrent pas à sceller une confiance partagée. Toutefois, chacun avait abandonné l'idée de conquérir l'autre.
Le commerce entre l'Ulgarth et les Terres Brillantes est devenu un facteur vital pour les deux nations. Ulgarth produit, le Durpar achète et exporte. Enretour, le Durpar amène des produits exotiques à Ulgarth mais conserve l'avantage économique.

Le roi actuel continue la politique de non-agression de ses prédécesseurs.

Gouvernement
Ulgarth est une monarchie, dirigée par le roi Drasna Bluemantle à Orvyltar. La frontière est bien gardée avec le Durpar le long de la rivière Xon et la baie Xonaluir Bay.

Le pays est divisé en 6 baronnies reportant directement au roi et fournissant le pays en soldats. Le roi possède toutefois sa propre armée. Les armées sont commandées par la Générale Sinveri Trollkin, une elfe Crintri de Dambrath, fidèle de Tyr. C'est une guerrière intelligente.
En cas de guerre, les barons ont le droit de servir d'officiers de leurs propres contingents, ou de nommer un chef de guerre à leur place, ce qu'ils préfèrent tous, sauf un.

Le baron a tout pouvoir sur sa baronnie. Il sert de juge et a droit de vie et de mort.
Les hommes libres et les serfs peuvent faire appel auprès du roi, qui délègue alors l'affaire à ses Justiciers, champions voyageurs. La plupart des villes reçoivent la visite d'un émissaire du roi une fois par mois. Ces officiers royaux tiennent des tribunaux et sont responsables des peines en cas de trahison ou d'espionnage.
Les nobles ne peuvent être jugés que par un Justicier.

La justice en Ulgarth est rapide et juste. Les gens sont heureux et le roi s'y tient. Il visite personnellement les 6 grandes villes au moins une fois par an. On peut prendre rendez-vous avec le roi plusieurs mois à l'avance, si l'on veut qu'il traite lui-même l'affaire. Le roi est connu pour être plus clément que les barons ou les justiciers.

Un justicier ne peut être prêtre. La plupart du temps, il s'agit de vieux soldats, de sages ou d'hommes de loi. Ils peuvent demander l'aide d'un mage ou d'un prêtre pour découvrir la vérité, à charge du royaume. mais la justice est alors très rapide et efficace.

Ulgarth compte peu de prisons. Les meurtriers sont généralement condamnés à mort dès le jugement. Les crimes mineurs résultent en amende ou en service à court terme dans l'armée, ou bien en peine de prison en cas de refus. Un criminel incorporé retrouve la liberté dès que sa durée se termine. Certains même font carrière. Le Baron de Suormpar descend d'une famille de condamnés. Son grand-père devint l'un des grands guerriers après une peine pour banditisme. Avec sa troupe, il résista à plus de  barbares, et le roi lui offrit une baronnie.

Cités importantes
 Orvyltar ( h.), capitale
 Surbar ( h.)
 Suormpar ( h.)
 Dralpur ( h.)
 Kaspar ( h.)
 Kelazzan ( h.)

Langue
La seule langue parlée est le Commun des Royaumes oubliés.

Coutumes

Ulgarth a un système féodal. La naissance donne un statut : noble, homme libre, ou serf. Le courage permet de grimper les classes sociales. Un serf valeureux au combat peut être libéré. Il n'y a pas de malaise social entre les classes d'ailleurs, car toutes sont importantes pour le pays.

Coincé entre la nation marchande de Durpar et les plaines barbares, l'Ulgarth souffre de paranoïa et de chauvinisme. Même un pauvre paysan pense que son pays est le meilleur.

Le port d'arme est autorisé pour tous, mais seuls les jeunes nobles reçoivent une réelle éducation, souvent donnée par de vieux aventuriers étrangers. On trouve parfois des barons imposant un entraînement militaire à ses serfs, dans l'attente d'une invasion.

Les nobles aiment le luxe (la soie du Calimshan, les fruits de Maztica, une monture de Dambrath et tout ce que peut leur vendre un marchand Durparien. Les femmes cherchent à avoir les plus beaux habits.

Les femmes, toutes brunes naturelles, saupoudrent leur cheveux de poudre crayeuse appelée fiertallin, et trouvée dans la rivière Xon. Le métier de coiffeuse est un des mieux payés.

Les hommes, quant à eux, se rasent. Ils ne portent jamais de moustache, ni de barbe, car ce sont des attributs de fermiers. Ces derniers se rasent parfois pour mieux supporter la chaleur, et aussi pour copier les nobles.

La chaleur constante et l'humidité empêche l'utilisation d'armures en métal. La meilleure des protections est le cuir, mais certains nobles ne portent tout simplement pas d'armure, trop inconfortable.

Religion
Nation de chevaliers, nombreux sont ceux qui rendent hommage à Torm, qui compte aussi beaucoup de prêtres. Il possède un grand temple à Orvyltar, et le roi lui-même y va prier.
Les autres divinités appréciées sont Tymora et Lathandre. Tous deux ont des temples dans les grandes villes.

Monnaie et commerce

La nation frappe ses propres pièces : les lieko d'or.
Ulgarth vend le mingari (une épice rare) à ses voisins du Durpar. On trouve donc les vellims d'argent Durpariens à foison.

Le pays importe des chevaux Dambraii, et de la nourriture et du textile Durpariens.

Sources
 The Shining South (1993)- TSR.

Région des Royaumes oubliés